Münn steht für:
 Volker Münn, ehemaliger deutscher Profifußballspieler

müNN steht für:
 Meter über Normalnull, veraltete Definition des Nullniveaus der amtlichen Bezugshöhe in Deutschland